Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия) в шестой раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

1936
Страны на зимних Олимпийских играх 1936 года